grijsvlekbreedvoet
 kleine elfenbankjesbreedvoet
 oranje zilvervlekbreedvoet
 parasolzwambreedvoet
 peksteelbreedvoet
 rode honingzwambreedvoet
 zwarte champignonbreedvoet
 zwarte hertenzwambreedvoet